|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Madrid (officieel Mutua Madrid Open) van 2017 vond plaats van zaterdag 6 tot en met zaterdag 13 mei 2017 in de Spaanse hoofdstad Madrid. Het was de zeventiende editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Madrid 2017. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen zeventien speelsters uit de top 20 deel.

Titelverdedigster Simona Halep uit Roemenië was het derde reekshoofd. Zij bereikte de finale. Daarin versloeg zij de als veertiende geplaatste Française Kristina Mladenovic in drie sets, waarmee zij haar titel prolongeerde.

De Nederlandse Kiki Bertens bereikte de kwartfinale – daarin was zij niet opgewassen tegen Anastasija Sevastova uit Letland.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Van de titelhoudsters Caroline Garcia en Kristina Mladenovic had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Mladenovic speelde samen met Svetlana Koeznetsova – zij strandden al in de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd, Bethanie Mattek-Sands en Lucie Šafářová, kreeg een bye voor de eerste ronde, maar verloor meteen hun openingspartij (in de tweede ronde).

Het als derde geplaatste duo Chan Yung-jan en Martina Hingis won het toernooi. In de finale versloegen zij het als vijfde geplaatste koppel Tímea Babos en Andrea Hlaváčková in twee sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel. De Taiwanese Chan had daarnaast twintig eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Zwitserse Hingis 55.

De Nederlandse Kiki Bertens en Johanna Larsson uit Zweden bereikten de kwartfinale.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bronnen 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Madrid 2017
Madrid